C14 ou C-14 peut se référer à :

Connectique 
 C14, Une prise à la norme CEI 60320.

Domaine militaire 
 HMS C14, un sous-marin de la Royal Navy.

Fiction 
 C-14, un cyborg de Dragon Ball.

Sciences 
 Chimie
 Carbone 14, un isotope radioactif du carbone, noté C.

Médecine
 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis, d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 Le double amas de Persée, un amas ouvert dans la constellation de Persée, noté C14 au catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Sauber C14, une formule 1 de l'écurie suisse Sauber.

Transports 
Automobile 
 Avions Voisin C14, un modèle du constructeur français Avions Voisin.

Autoroute
  Autoroute espagnole C-14, en Catalogne.

Signalisation
 Panneau d'indication de praticabilité de la route en France.

Voir Aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres